

Pessoas
Marsha Ivins
Molly Ivins
William M. Ivins, Jr.

Localidades
Ivins (Utah)

Desambiguação